Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du 6 au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Virginia Wade.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Marty Riessen enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Rome
Sport en Italie en 1968
Tennis en mai 1968